Дурмонов — фамилия; имеет женскую форму Дурмонова.
 Дурмонов, Абдусамат Чаршанбиевич (род. 1965) — советский и узбекский футболист, игравший за «Нефтчи» из Ферганы и сборную Узбекистана.
 Дурмонов, Рустам Чаршанбиевич (род. 1969) — советский и узбекистанский футболист.